Добрујевац може бити:

 Добрујевац (Бољевац), насеље у општини Бољевац, Зајечарски округ
 Добрујевац (Алексинац), насеље у општини Алексинац, Нишавски округ